Saarinen kan syfta på följande personer och platser (sjöar och öar):

Personer 
 Eero Saarinen - en finskfödd arkitekt verksam i USA
 Eliel Saarinen - en finskfödd arkitekt och stadsplanerare verksam i Finland och i USA
 Aino-Kaisa Saarinen - en finländsk längdskidåkare
 Aarne Saarinen
 Ingegerd Saarinen
 Janne Saarinen
 Jarno Saarinen
 Loja Saarinen
 Mari Saarinen
 Mia Saarinen
 Monica Saarinen
Risto Saarinen (född 1959) – finländsk teolog
 Simo Saarinen
 Veli Saarinen

Geografi

Finland 

1. Saarinen och Pieni-Saarinen, sjö i Leppävirta,  (31 ha)
2. Saarinen (sjö i Kajanaland), sjö i Suomussalmi,  (43 ha)
3. Saarinen (Lapinlax, Norra Savolax, Finland), sjö i Lapinlax,  (61 ha)
4. Saarinen (sjö i Lestijärvi, Mellersta Österbotten, Finland), sjö i Lestijärvi,  (5 ha)
5. Saarinen (sjö i Norra Savolax, lat 63,53, long 28,52), sjö i Rautavaara,  (1,6 km²)
6. Saarinen (sjö i Norra Savolax, lat 63,18, long 27,62), sjö i Siilinjärvi,  (44 ha)
7. Saarinen (sjö i Norra Savolax, lat 63,17, long 27,05), sjö i Kuopio,  (1,4 km²)
8. Saarinen (sjö i Vieremä, Norra Savolax, Finland), sjö i Vieremä,  (66 ha)
9. Saarinen (sjö i Tervo, Norra Savolax, Finland), sjö i Tervo,  (1,5 km²)
10. Saarinen (sjö i Reisjärvi, Norra Österbotten, Finland), sjö i Reisjärvi,  (67 ha)
11. Saarinen (sjö i Toivakka, Mellersta Finland), sjö i Toivakka,  (92 ha)
12. Saarinen (ö i Södra Savolax), ö i Sulkava,  (1 ha)
13. Saarinen (sjö i Muhos, Norra Österbotten, Finland), sjö i Muhos,  (15 ha)
14. Saarinen (sjö i Etseri, Södra Österbotten), sjö i Etseri,  (61 ha)
15. Saarinen (sjö i Saarijärvi, Mellersta Finland), sjö i Saarijärvi,  (68 ha)
16. Saarinen (sjö i S:t Michel, Södra Savolax), sjö i S:t Michel,  (77 ha)
17. Saarinen (sjö i Pielavesi, Norra Savolax), sjö i Pielavesi,  (1,3 km²)
18. Saarinen (sjö i Multia, Mellersta Finland), sjö i Multia,  (41 ha)
19. Saarinen (sjö i Kuopio, Norra Savolax), sjö i Kuopio,  (35 ha)
20. Saarinen (sjö i S:t Michel, Södra Savolax, 61,64 N, 27,52 Ö), sjö i S:t Michel,  (44 ha)
21. Saarinen (sjö i Leppävirta, Norra Savolax, 62,55 N, 27,5 Ö), sjö i Leppävirta,  (25 ha)
22. Saarinen (sjö i Leppävirta, Norra Savolax, 62,63 N, 27,97 Ö), sjö i Leppävirta,  (71 ha)
23. Saarinen (sjö i Leppävirta, Norra Savolax, 62,68 N, 27,5 Ö), sjö i Leppävirta,  (49 ha)
24. Saarinen (sjö i S:t Michel, Södra Savolax, 61,45 N, 27,23 Ö), sjö i S:t Michel,  (48 ha)
25. Suuri-Saarinen, sjö i Sulkava,  (57 ha)